L'amore e la violenza – album dei Baustelle del 2017
 L'amore e la violenza – singolo di Jake La Furia del 2022